Кършияка (от турското Karşıyaka, Каршъяка) може да се отнася до:

 Кършияка — другото наименование на район Северен в Пловдив;
 Кършияка — област в Северна Македония;
 Каршъяка — административен градски район на Измир, Турция; околия на вилает Измир;
 Каршияк — историко-географска област в България, обхващаща източните склонове на Малешевската планина.